Акколе́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 170 км на південний схід від Парижа, 110 км на захід від Діжона, 19 км на південний схід від Осера.

Історія 

1 січня 2017 року Акколе і Краван було об'єднано в новий муніципалітет Дез-Рив'єр.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 220 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 452,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Акколе на сайті французького Національного інституту географії
 Акколе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Акколе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Йонна